Mullvad kan avse:
 Mullvadsdjur – en familj i däggdjursordningen äkta insektsätare
 Mullvadar – ett släkte inom familjen mullvadsdjur
Mullvad – ett litet däggdjur som tillhör familjen mullvadsdjur
Mullvaden (dokusåpa) –  en svensk dokusåpa producerad av Kanal 5.
Mullvad (spion) – en typ av spion.
Mullvaden (tecknad figur) – en tecknad figur skapad av Zdeněk Miler.
Mullvaden (BBC) – en dramatisk TV-serie från BBC.
Mullvadsockupationen – en ockupation av ett bostadshus 1977-78.
Mullvaden (kvarter) – det berörda kvarteret i Stockholm.
Mullvaden (roman) – en roman av John le Carré.
Mullvaden (film) – en film från 1986 med Michael Caine.
mullvad.net (internettjänst) – Svensk VPN anonymitetstjänst.